BJY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Belgrado (Serbia)
 bjy – codice ISO 639-3 della lingua bayali